Errachidia (stad), stad in Marokko
 Errachidia (provincie), provincie in Marokko